Сборная Экваториальной Гвинеи представляет Экваториальную Гвинею на международных турнирах по футболу  и в товарищеских матчах. Управляющая организация — Федерация футбола Экваториальной Гвинеи. В 2015 году Экваториальная Гвинея была выбрана хозяйкой Кубка африканских наций вместо Марокко.

Чемпионат мира по футболу 
 1930 — 1998 — не участвовала
 2002 — 2022 — не прошла квалификацию

Кубок африканских наций 
 1957 — 1986 — не участвовала
 1988 — забрала заявку
 1990 — не прошла квалификацию
 1992 — не участвовала
 1994 — не участвовала
 1996 — забрала заявку
 1998 — не участвовала
 2000 — не участвовала
 2002 — не прошла квалификацию
 2004 — не прошла квалификацию
 2006 — не прошла квалификацию
 2008 — не прошла квалификацию
 2010 — не прошла квалификацию
 2012 — 1/4 финала
 2013 — не прошла квалификацию
 2015 — 4-е место
 2017 — не прошла квалификацию
 2019 — не прошла квалификацию
 2021 — 1/4 финала

Известные игроки 
 Родольфо Бодипо
 Ювеналь Эджого-Овоно Монталбан
 Хуан Рамон Эпити Диоу
 Хуан Куями
 Франсиско Сальвадор Эла
 Эмилио Нсуэ
 Хавьер Бальбоа

Примечания

Ссылки 
 Сборная Экваториальной Гвинеи на сайте ФИФА

Экваториальная Гвинея
 
Сборные Экваториальной Гвинеи